Grau acadèmic, títol atorgat per una institució educativa després de la finalització reeixida d'un programa d'estudis
 Grau militar, posició que ocupa el militar a la jerarquia de comandament de l'exèrcit
 Grau (arts marcials) nivell que ha assolit un practicant d'una art marcial
 Unitats de mesura, sovint representats amb el símbol º
 Grau sexagesimal, unitat de mesura d'angles en el pla en el que la circumferència mesura 360 graus
 Grau centesimal, unitat de mesura d'angles en el pla en el que la circumferència mesura 400 graus
 Grau Kelvin (terminologia obsoleta), nom antic del kelvin, unitat del Sistema Internacional per a mesurar la temperatura, representat pel símbol K
 Grau Celsius (o impròpiament centígrad), per mesurar la temperatura, representat pel símbol °C
 Grau Fahrenheit, per mesurar la temperatura representat pel símbol °F
 Grau unitat de duresa de l'aigua amb diferents escales:
 Grau hidrotimètric 
 Grau alemany, unitat basada en la quantitat de ions de calci o magnesi dissolts en una mostra d'aigua 
 Grau francès
 Grau alcohòlic, proporció percentual del volum d'alcohol en un líquid o beguda
 Matemàtiques: 
 Grau d'un polinomi, major exponent que tenen les incògnites Per exemple, x⁵ -3x² +7x -1 és de grau 5
 Grau d'una equació polinòmica, major grau dels seus polinomis, vegeu també: equació de primer grau i equació de segon grau 
 Grau (teoria de grafs), el nombre d'arestes que incideixen en un vèrtex, en teoria de grafs 
 Música: 
 Grau (música), lloc que ocupa una determinada nota dins d'una escala musical 
 Grau modal
 Geografia:
 Grau (hidrografia), boca o canal estret que comunica un estany o albufera amb el mar 
 Grau (orografia), pas que permet salvar una cinglera o una costa abrupta 
 Toponímia:
 Entitats de població:
 Graus municipi aragonès de la comarca de la Ribagorça 
 Grau o Grado, municipi asturià
 Sant Bartomeu del Grau, municipi català de la comarca d'Osona, situat en un grau - un "pas relativament planer, a manera d'esglaó"
 Es Grau, nucli de població costanera a Menorca 
 Grau de Castelló, barri marítim de Castelló de la Plana
 El Grau de Gandia, barri marítim de la ciutat de Gandia
 El Grau de Moncofa, barri marítim del municipi de Moncofa
 El Grau de València, barri de la ciutat de València, forma part del port.
 La Creu del Grau, barri de la ciutat de València que limita amb el barri del Grau 
 Camins al Grau, districte de la ciutat de València que limita amb el barri del Grau i el districte dels Poblats Marítims.
 Orografia:
 Parc Natural de s'Albufera des Grau, nucli de la Reserva de la Biosfera de Menorca 
 El Grau (Cava), muntanya al municipi de la Cava a la comarca de l'Alt Urgell
 Grau Roig, nom d'un grau o pas a Encamp, Andorra, ara part de l'estació d'esquí Gran Valira
 Edificis :
 El Grau (el Brull), masia del municipi del Brull, a Osona
 el Grau (l'Estany)

 El Grau (Lladurs), masia del municipi de Lladurs, al Solsonès

 El Grau del Racó, masia al municipi de Balenyà, a la comarca d'Osona

 Biografies:

 Carles Grau (Barcelona, 1714-1798), arquitecte i escultor català
 Casimir Grau Company (Reus, segles XIX-XX), comerciant i polític
 Emili Grau i Sala (Barcelona, 1911-75), pintor
 Francesc Grau (Manresa, 1638-1693), escultor barroc 
 Gaspar Grau de Montmajor (Ontinyent, 1557 - Alcalá de Henares, 1600), mestre en arts i catedràtic d'oratòria a la Universitat de València (1579-1581), i catedràtic de retòrica a la Universitat d'Alcalá de Henares
 Jacint Grau i Delgado (Barcelona, 1877 - Buenos Aires, 1958), literat, autor de nombroses obres de teatre escrites en castellà 

 Jaume Grau Casas (Barcelona, 1896 - València, 1950), esperantista, escriptor i poeta 
 José Vicente Grau Juan (València, 1968), pilotari valencià conegut simplement com a Grau 
 Josep Grau, diversos personatges
 Juan Manuel Grau Berrío (Cartagena de Indias, 1799 - Valparaíso, Xile, 1865), militar colombià, que va lluitar durant la guerra de la independència 
 Miguel Grau Seminario (Paita, 1834 - Antofagasta, 1879), militar i polític peruà